Gâmbia se puede referir a:
 Gambia - país en la costa occidental africana, rodeado por el Senegal;
 Río Gambia - un río que recorre ese país;
 Senegambia - una antigua federación formada por Senegal y Gambia;
 Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra - una parroquia portuguesa del municipio de Setúbal.